Groșani se poate referi la:
 Groșani, Argeș
 Groșani, Buzău
 Groșani, Prahova

Vezi și 
 Groș (dezambiguizare)
 Groși (dezambiguizare)
 Groșeni
 Groșerea
 Grosu (nume)
 Groșan (nume)
 Groșescu (nume)

Toponime românești